Susut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Susut, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Susut, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar